Обуховский район:

 Обуховский район — ныне существующая единица административно-территориального деления Киевской области
 Обуховский район — исторический топоним; городской район, существовавший в 1917-1918 году в Петрограде; в настоящее время — южная часть Невского района Петербурга.